Cemento Melón puede referirse a:

 Cemento Melón, empresa cementera chilena.
 Cemento Melón, documental chileno de 1917.